Римон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Римон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда